Al-Salamstadion (Caïro), een stadion in Caïro, Egypte.
Al-Salamstadion (Umm al-Fahm), een stadion in Umm al-Fahm, Israël.